Watt puede referirse a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

Unidades de medida 

 Vatio, del inglés watt, unidad de potencia del Sistema Internacional de Unidades, equivalente a 1 julio/segundo.

Personas 

 Ben Watt (1962-), también conocido como Benjamin Brian Thomas Watt, músico, compositor, y DJ británico, popular por haber pertenecido al dúo Everything but the Girl.
 Billie Lou Watt (1924-2001), actriz estadounidense.
 David Allan Poe Watt (1830-1917), también conocido como David Allan Poe, comerciante, pteridólogo y botánico escocés.
 George Watt (1851-1930), médico, profesor de botánica, reportero, y editor escocés.
 George Watt Park (1853-1935), empresario estadounidense.
 James Watt (1736-1819), matemático, ingeniero, e inventor escocés.
 Justin James Watt (1989-), también conocido como J. J. Watt, atleta estadounidense, jugador profesional de fútbol americano.
 Mitchell Watt (1988-), atleta de pista y campo australiano.
 Mitchell Watt (1989-), jugador estadounidense de baloncesto.
 Robert Watson-Watt (1892-1973), ingeniero y físico escocés.
 Tony Watt (1993-), también conocido como Anthony Watt, futbolista escocés.
 Wilfred Alexander Watt de Beuzeville (1884-1954), botánico australiano.
 William Montgomery Watt (1909-2006), historiador escocés, profesor emérito de Estudios Árabes e Islámicos.
 Nelly Styles de Watt, fundador de la empresa chilena Watt's.

Autores con nombre científico 

 Watt, David Allan Poe Watt (1830-1917).
 G.Watt, George Watt (1851-1930).
 J.M.Watt, John Mitchell Watt (1892-1980).

Personajes de ficción 

 Watt, personaje del videojuego Paper Mario, de la saga de Super Mario, para Nintendo.

Instrumentos y mecanismos 

 Balanza de Watt, instrumento de medida experimental diseñado para medir masas.
 Kill A Watt, medidor de consumo de energía, dispositivo electrónico que además de indicar los costos, también permite mostrar otros indicadores, como ser voltios, amperios, vatios, etc.
 Mecanismo de Watt, también conocido como mecanismo paralelo, tipo de conexión mecánica inventada por James Watt.

Miscelánea 

 Universidad Heriot-Watt, en Edimburgo (Escocia).
 Watt, álbum musical de la banda británica Ten Years After.
 Watt, novela escrita por Samuel Beckett en 1945.
 Watt, revista argentina.
 Watt, compañía discográfica de producción de música electrónica creada por Mike Mantler.